Tol steht für:
 Tol, Insel im Pazifischen Ozean
 Tol (Parroquia), Kirchspiel in der Gemeinde Castropol im Norden Spaniens
 Tol (Einheit), ein Gewichtsmaß in Indien
Trinitrotoluol, frühere Bezeichnung des heutzutage eher als TNT bekannten Sprengstoffs

Tol ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Tol (1934–1973), niederländischer Fußballspieler
 Richard Tol (* 1969), niederländischer Volkswirtschaftler

TOL steht als Abkürzung für:
 Technischer Oberlehrer an Berufsschulen
 Flughafen Toledo Express

Siehe auch:
 Tol & Tol, Name eines niederländischen Duos
 Toll

Abkürzung